Burgemeesters van stad en ambt (ancien régime) en de gemeente Wageningen (vanaf de Franse tijd).

De taken van de burgemeester en de positie in het stedelijk bestuur waren vóór 1795 en na 1795 verschillend. Om die reden is een tweedeling in onderstaande lijst gemaakt.

Ancien régime

Na de Franse tijd

Wageningen